Bas Paauwe – calciatore olandese
 Cees Paauwe – ex calciatore olandese
 Jaap Paauwe – calciatore olandese
 Patrick Paauwe – ex calciatore olandese